The Inspector Cluzo, un groupe de rock français.
 , une page d'homonymie.